Амиркулов — фамилия; имеет женскую форму Амиркулова.
 Амиркулов, Ардак Джамансариевич (род. 1955) — казахстанский кинорежиссёр.
 Амиркулов, Дадеш — старший чабан совхоза «Рославльский» Джамбулского района Алма-Атинской области, Герой Социалистического Труда.
 Примечания